Примера Дивисьон 2015 () — 86-й профессиональный чемпионат Аргентины по футболу с момента его основания.

Команды

Турнирная таблица

Таблица вылета

Результаты матчей

Потуровая таблица

Лигилья пре-Либертадорес

Полуфиналы 
Матчи были проведены 19 и 20 ноября.

|}

Бомбардиры

Примечания

Ссылки 
 Статистика чемпионата на soccerway.com
 Календарь чемпионата на сайте afa.org.ar

2015
Аргентина
Спорт в Аргентине в 2015 году